Rio dos Patos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Pará), 
 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -26,02, long -51,88), 
 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,98, long -51,03), 
 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -15,58, long -49,45), 
 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,86, long -48,76), 
 Rio dos Patos (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso), 

Robotskapade Brasilienförgreningar